De Keersmaeker is een in Vlaanderen vaak voorkomende achternaam, soms ook als Dekeersmaeker, De Keersmaecker of De keersmaeker gespeld.

Bedrijf
Brouwerij De Keersmaeker, Belgisch bierbrouwerij

Familie
De Keersmaeker, naam patriciërsfamilie

Personen met de achternaam De Keersmaeker
Anneke De Keersmaeker, Vlaams actrice
Anne Teresa De Keersmaeker, Belgisch choreografe
Gino De Keersmaeker, Belgisch paralympisch sporter
Jolente De Keersmaeker, Vlaams actrice en toneelregisseur
Paul De Keersmaeker, Belgisch politicus
Willem De Keersmaeker, Vlaamse koopman vanuit Brugge uit de 15de eeuw

Zie ook 
 De Keersmaecker (doorverwijspagina)